Bousson bezeichnet:
einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Cesana Torinese
einen Ortsteil des französischen Stadt Laon
den in Laon gelegenen Deutschen Soldatenfriedhof Bousson